Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1993 — двадцять шостий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у містах Новий Торг та Освенцим (Польща) з 2 по 9 квітня 1993. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Швеції.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Італія вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 18 — 28 березня 1993 у Бухаресті (Румунія).

Попередній раунд 
Група 1

Швейцарія підвищилась до Групи «А», Велика Британія вибула до Групи «C».

Група C

Кваліфікація 
Матчі пройшли 4 та 5 листопада 1992.

Перший раунд 
Матчі пройшли 22 — 28 березня в Ризі Латвія. Турнір дев'яти збірних.
Група 1

Група 2

Група 3

Фінальний раунд 
1 — 3 місця

4 — 6 місця

7 — 9 місця

Білорусь підвищилась до Групи «В».

Посилання 
 Архів 

1993
1993 у хокеї з шайбою
1993 у Польщі
Квітень 1993